

Persone 
 Mechthild d'Asburgo-Teschen – arciduchessa d'Austria

Altro 
873 Mechthild – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Matilde – nome proprio di persona la cui variante tedesca è Metchild